Домбрувно:

 Домбрувно — деревня в Польше, расположенная на берегах озера Домброва-Велька в Мазурах.
 Домбрувно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Острудский повят, Варминско-Мазурское воеводство.